El Masters de Madrid 2011, oficialment coneguda com a Mutua Madrid Open 2011 és una competició tennística professional jugada sobre terra batuda. És la 10a edició del torneig formant part de les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina i la tercera en categoria femenina pertanyent als Premier Tournaments de la WTA. Es va celebrar entre el 29 d'abril i el 16 de maig del 2011 a la Caja Mágica de Madrid, Espanya.

El serbi Novak Đoković va guanyar el sisè títol de la temporada i tercer Masters 1000. Amb aquest títol va encadenar la 34a victòria consecutiva, conservant alhora la seva imbatibilitat. Per altra banda, el finalista Rafael Nadal va veure trencada la seva ratxa de 37 victòries seguides sobre terra batuda. La txeca Petra Kvitová va aconseguir el tercer títol de la temporada i el més important de la seva trajectòria. Els germans Bob i Mike Bryan va guanyar el quart títol de l'any i també el quart a Madrid.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2011
ATP World Tour 2011
WTA Tour 2011